Sad může být:

 sad – zahrada nebo park, v češtině zejména ovocný sad, jako označení parků často v pomnožném tvaru sady
 Sad Andreja Kmeťa – park v Piešťanech
 Sad Janka Kráľa – bratislavský park
 Sad Milady Horákové (Ostrava)

odvozené názvy
 Novi Sad – srbské město
 Botaničeskij sad (Botanická zahrada) – několik stanic metra téhož názvu v Rusku a na Ukrajině
 Aleksandrovskij sad (stanice metra v Moskvě) – moskevská stanice metra
 Operace Ovocný sad – izraelský letecký útok na syrský jaderný reaktor v roce 2007

 jiné významy
 Arabské písmeno ص  = ṣ (sád)
 SAD, Slovenská autobusová doprava, Slovenská automobilová doprava

Související články 
 sada
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Sad“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno